Austria:
 Geras – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Horn

Inne:
 Geras – w mitologii greckiej uosobienie starości, dziecko Nyks
 Geras – opactwo